F23 peut faire référence à :
 BMW Série 2 Cabriolet (F23), version cabriolet de la BMW série 7 ;
 Fedora23, un système d’exploitation libre et une distribution GNU/Linux communautaire ;
 Troubles psychotiques aigus et transitoires, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres